Тёмный кристалл:
 Тёмный кристалл — американо-британский фэнтезийный кукольный фильм 1982 года.
 Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления — американский фэнтезийный приключенческий кукольный веб-сериал 2019 года, приквел фильма 1982 года.